HNR est un sigle qui peut désigner :
 heure non récupérable ;
 heure normale des Rocheuses, un fuseau horaire couvrant une bande de terre de l'Amérique du Nord correspondant environ aux Montagnes Rocheuses.